Harry Potter e la camera dei segreti
 titolo originale del film Harry Potter e la camera dei segreti (film)